Emilia-Romagnas Grand Prix 2022 (officielt navn: Formula 1 Rolex Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia-Romagna 2022) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 24. april 2022 på Autodromo Enzo e Dino Ferrari i Imola, Italien. Det var det fjerde løb i Formel 1-sæsonen 2022, og 3. gang at Emilia-Romagnas Grand Prix blev arrangeret.

Baggrund 
Emilia-Romagnas Grand Prix var det første ud af 3 planlagte grand prix i sæsonen, som følger det nye Sprint Race format, som blev introduceret i 2021 sæsonen. Sprint Racet er et kort ræs, hvor at der bliver kørt 21 omgange, svarende til ca. 100 km, hvor at resultatet af dette 'miniræs' bestemmer startplaceringerne til grand prixet, samt vil der blive givet point til placering 1-8 i ræset. Dette erstatter den tradtionelle kvalificering, som dog stadig bliver afholdt. Den traditionelle kvalificering bestemer i stedet for startpositioner til Sprint ræset.

Kvalifikation 

Noter

 - Kvalifikationen bestemer kørerenes startplads til Sprint Race, ikke til Grand Prixet.

Sprint Race

Resultat 

Noter:

 - Inkluderer point for hurtigste omgang.

Stilling i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2022
2022